Bates Motel ist der Titel eines fiktiven Motels in dem Roman Psycho und steht für:  

 Bates Motel (Film), ein Fernsehfilm aus dem Jahr 1987
 Bates Motel (Fernsehserie), eine Fernsehserie, die von 2013 bis 2017 ausgestrahlt wurde.